Koshin peut désigner:
 Kōshin, une croyance populaire en Chine et au Japon
 le koshin, une langue bantoïde méridionale
 Koshin, un village du Cameroun.
 Kōshin, sous-région de la région du Chūbu au Japon comportant les préfectures de Yamanashi et Nagano, et variante de la région de Kōshinetsu.